Паоло Реньєр () — 119-й венеціанський дож.
 Реньєр-Еклюз () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Реньєр-Езері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.